8 - o ano 8 d.C.
 Oito, o numeral 8

Música
Álbuns
 8 (álbum de Incubus)
 8 (álbum de Santamaria), da banda portuguesa
 8 (álbum de The Yellow Monkey), da banda japonesa
 8 (álbum de Rádio Macau), da banda portuguesa

0008
Oito